Плотинное — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Плотинное — село в Бухар-Жыраусском районе Карагандинской области Казахстана, исключено из учётных данных в 2008 г.

Крым 
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Плотинное — село в Бахчисарайском районе.